Клод М’Барали (; 5 марта 1969, Дакар), более известный как MC Solaar — франкоязычный хип-хоп- и рэп-исполнитель. MC Solaar — один из наиболее популярных и авторитетных французских рэперов за пределами Франции.

Будущая солистка группы French Affair Barbara Alcindor до работы в своей группе работала бэк-вокалисткой с Mc Solaar.

Дискография

Альбомы 
 Qui Sème le Vent Récolte le Tempo (1991)
 Prose Combat (1994)
 Paradisiaque (1997)
 MC Solaar (1998)
 Le Tour de la Question (1998)
 Cinquième As (2001)
 Mach 6 (2003)
 Chapitre 7 (2007)
 Magnum 567 (2011)

Фильмография 
 1991 : Для Ким Сонмана
 2005 : Смерть на экране
 2011 : Незаконная любовь

Ссылки 
 Официальный сайт

Родившиеся в Дакаре
Рэперы Франции
Певцы и певицы Франции
Артисты, известные под псевдонимами